Васи́лий Алекса́ндрович Васи́льев:
 Васильев, Василий Александрович (1819—1899) — русский писатель.
 Васильев, Василий Александрович — Георгиевский кавалер; подполковник; 12 января 1917 (посмертно).
 Васильев, Василий Александрович (1927—1993) — советский футболист, тренер.
 Васильев, Василий Александрович (род. 1987) — российский игрок в пляжный футбол.